Holendrecht (rivier), een riviertje ten westen van Abcoude
Holendrecht (Abcoude), een straat in Abcoude
Holendrechtstraat (Amsterdam), een straat in Amsterdam Zuid
Holendrecht (Amsterdam), een wijk in Amsterdam-Zuidoost, genoemd naar het riviertje
Holendrechtdreef, een straat in Amsterdam-Zuidoost  
Holendrechtplein, een plein en winkelcentrum in Amsterdam-Zuidoost  
Station Amsterdam Holendrecht, een metro en spoorwegstation in Amsterdam-Zuidoost
Holendrecht (knooppunt), een verkeersknooppunt, genoemd naar het riviertje